Ралли Дакар 2012 () — 33-е соревнование трансконтинентального марафона. Четвертый раз подряд оно проходило в январе на территории Южной Америки. 1 января участники стартовали в Мар-дель-Плата (Аргентина), и после 14 этапов в Аргентине, Чили и Перу финишировали 15 января в столице Перу — Лиме.

Подготовка 
 12 апреля 2011: Dakar World Tour – Перу (Лима)
 13 апреля: Dakar World Tour – Чили (Сантьяго)
 19 апреля: Dakar World Tour – Аргентина (Мар-дель-Плата)
 19 апреля: Dakar World Tour – Испания (Барселона)
 20 апреля: Dakar World Tour – Бельгия (Брюссель)
 21 апреля: Dakar World Tour – Нидерланды (Эйндховен)
 28 апреля: Dakar World Tour – Центральная Европа (Прага)
 5 мая: Dakar World Tour – Италия (Милан)
 16 мая: открытие регистрации участников
 17 мая: Dakar World Tour – Китай (Пекин)
 Ноябрь: перевозка европейских транспортных средств (в конце месяца значительная часть техники была собрана в порту Гавра)
 27 — 28 декабря: сбор транспортных средств
 29 — 31 декабря: техническая и административная инспекция в Мар-дель-Плата

Маршрут 
Маршрут ралли-марафона составил более 8300 километров. В отличие от петли предыдущего года в Аргентине и Чили, на атлантическом побережье прошёл только старт, а финиш — в столице Перу, Лиме. Спецучасток 6-го этапа был отменён из-за снегопада в Андах.

Обзор 
Который год борьба за победу в мотоциклетном зачёте развернулась между Марком Комой и Сирилем Депре, представляющими заводскую команду KTM. Снова по средней скорости испанец был немного быстрее, и не в первый раз он потерпел поражение из-за бо́льшего количества проблем. На третьем этапе навигационная ошибка стоила Коме 13 минут. На 8-м этапе этапе он вернул лидерство, обходя Депре на полторы минуты. На том же этапе организаторы компенсировали время Депре и другим застрявшим в трясине гонщикам, в противном случае француз уступал бы лидеру сразу 11 минут. Плотная борьба продолжалась до предпоследнего этапа, на котором Кома снова заблудился, а также на его мотоцикле возникли проблемы с коробкой передач. Вечером, после финиша спецучастка, Кома был оштрафован на 45 минут за повторную смену мотора. Третье место в общем зачёте уверенно занял португалец Элдер Родригиш.

Победу в зачёте квадроциклистов разыграли коллеги Родригиша по технике Yamaha, аргентинцы братья Патронелли и Томас Маффей. Исход ралли-рейда был решён на 7-м этапе, когда действующий победитель Алехандро выиграл час у Маффея и 80 минут у брата Маркоса. На 9-м этапе Маффей вновь проиграл много времени и пропустил на вторую строчку младшего Патронелли.

После полного доминирования в прошлом «Дакаре» гонку покинул Volkswagen, и инициативу перехватили пилоты Mini из полузаводской команды X-raid. Победу одержал Стефан Петерансель, следом финишировал его партнёр по команде Нани Рома. За подиум боролись ещё два экипажа на Mini: Леонид Новицкий стал четвёртым; шедший третьим Кшиштоф Холовчик проиграл 5,5 часов на 10-м этапе из-за поломок техники и песчаных ловушек. Жиниэль де Вильерс променял прошлогоднее второе место за рулём Volkswagen на третье в составе южноафриканского коллектива Imperial Toyota. Защищавший прошлогодний титул Нассер Аль-Аттия получил приглашение Робби Гордона занять место пилота во втором боевом экипаже его команды на крупногабаритных заднеприводных багги, стилизованных под Hummer H3. На подходящих пустынных этапах автомобили Аль-Аттии и Гордона выигрывали очень много у конкурентов, но среди фаворитов их техника оказалась самой ненадёжной. Катарец, уже проигрывавший лидерам 45 минут, сошёл на 9-м этапе. Гордон уступал в общем зачёте Петеранселю 6 минут, когда на 10-м этапе в очной борьбе с французом он серьёзно повредил свой внедорожник. Накануне организаторы сообщили американцу, что он будет дисквалифицирован, поскольку система впуска на его автомобиле не соответствует техническому регламенту. Гордон подал апелляцию и получил право продолжить гонку. На 11-м этапе он проиграл около 2-х часов из-за поломки шруса. Несмотря на все злоключения, Гордон закончил «Дакар» на пятой позиции. 24 февраля 2012 года Апелляционный суд французской федерации автоспорта узаконил дисквалификацию американца, и он был исключён из итогового протокола марафона. Результаты, показанные Гордоном на 10—14 этапах, также были аннулированы.

В зачёте грузовиков была прервана гегемония КАМАЗов. Новый лидер команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, и так шедший только 7-м, был снят с гонки на 5-м этапе после столкновения с внедорожником, так как ввёл судей в заблуждение насчёт времени, которое те должны были ему компенсировать. В отсутствие действующего победителя Владимира Чагина инициативой владели экипажи на Iveco из голландской команды Petronas Team De Rooy: Герард де Рой выиграл гонку, Ханс Стейси стал вторым. Вплотную к ним долгое время шёл их партнёр по команде Мики Бьязьон, добравшийся до финиша 7-го этапа с опозданием в 6 часов. Ещё один фаворит Алеш Лопрайс получил травму позвоночника, когда его механик уснул за рулём на лиазоне 5-го этапа. Третьим в общем зачёте стал Артур Ардавичус на КАМАЗе из казахстанской «Астаны»; команда «КАМАЗ-мастер» впервые с 2001 года осталась даже без подиума. В предпоследний день гонки Ардавичус в лицо обвинил де Роя в нарушении регламента (увеличении хода подвески с 30 до 42 сантиметров); тот якобы сознался и заявил о своей безнаказанности. Однако дальнейшего развития эта история не получила, поскольку ни сам Ардавичус, ни команда «КАМАЗ-мастер», у которой он арендовал грузовик, не стали подавать официальный протест на своего голландского конкурента.

Это ралли стало первым «Дакаром», на котором успешно финишировал гибридный электромобиль (производства Drive eO, экипаж — Марис Сауканс и Андрис Дамбис).

Результаты

Мотоциклы

Квадроциклы

Внедорожники

Грузовики

Итоговое положение

Мотоциклы

Квадроциклы

Внедорожники

Грузовики

Инциденты 
Гибель гонщиков и зрителей на этом ралли происходит практически ежегодно, в этот раз на 1-м этапе погиб мотогонщик Хорхе Мартинес Боэро. Гонщик попал в аварию на 55-м километре дистанции, и умер по дороге в больницу Мар-дель-Плата.

Интересные факты 
 Перу стало 27-й страной, принимающей Дакар.
 Многократный чемпион мира по прыжкам с трамплина Адам Малыш выступил под 372-м номером в зачёте внедорожников, где занял 38-е место.
 Спонсором мотогонщика Уго Пайена стал французский производитель порнографии Марк Дорсель; гонщик стартовал под символичным 69-м номером, а финишировал 60-м.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика соревнования на championat.com
 

Ралли «Дакар» по годам
2012 год в автоспорте
Спорт в Аргентине в 2012 году
Спорт в Чили в 2012 году
Спорт в Перу в 2012 году
Январь 2012 года
Автоспорт в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Перу
Международные спортивные соревнования в Чили